Бибик Василь (1897—1954) — поручник Армії УНР, інженер-економіст. Лицар Ордену Залізного Хреста.
 Бибик Олексій Павлович (1878—1976) — український російськомовний письменник і драматург ультралівого спрямування, революціонер.
 Бибик Світлана Павлівна (* 1968) — українська мовознавиця. Докторка філологічних наук, професорка.
 Бибик Тарас Ігорович (* 1992) — український спортстмен, легкоатлет, майстер спорту України міжнародного класу.

Див. також 
 Бібік